Le volt désigne l'unité SI pour la force électromotrice ou la différence de potentiel, il peut également désigner :

 Volt, star malgré lui (Volt au Québec), un film d'animation de Disney ;
 Chevrolet Volt, une voiture hybride de Chevrolet ;
 Volt, une émission de télévision canadienne ;
 Volts, album de musique du groupe AC/DC ;
 Volt, le pseudonyme d'un humoriste podcasteur ;
 Volt, le pseudonyme de l'écrivain italien Vincenzo Fani Ciotti (1888 – 1927) ;
 Volt, film allemand sorti en 2016 ;
 Visual OpenType Layout Tool (VOLT), logiciel d’édition de tables OpenType pour les fichiers de police de caractères TrueType, créé par Microsoft ;
 Volt Europa, un parti politique européen.
 Volt Records, un label musical américain, filiale de Stax.

Voir aussi 
 Voltampère, unité de mesure de la puissance électrique apparente